Artemis může být:

 Artemis – řecká bohyně, dcera Dia a Létó
 Artemis Efeská – helénská univerzální bohyně
 Diana (mytologie) – římská bohyně (ekvivalent k řeckému protějšku)
 Program Artemis – kosmický program americké NASA
 Artemis I – první let programu Artemis
 Artemis II – druhý let programu Artemis
 Artemis III – třetí let programu Artemis
 Artemis Fowl – série fantasy knih
 Artemis Fowl (postava) – postava ze stejnojmenné série knih
 Artemisinin – přírodní extrakt z pelyňku
 Artemisia (film) – filmové biografické drama režisérky Agnès Merlet